Харт има више значења:
 Округ Харт (Џорџија)
 Округ Харт (Кентаки)
 Харт (Мичиген)
 Харт (Тексас)